Porsche Supercup 2009 – siedemnasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 25 kwietnia w Bahrajnie a zakończył się 1 listopada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po jedenastu wyścigach.

Drużyny i kierowcy

Kalendarz wyścigów oraz rezultaty

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2009 w sportach motorowych